La Coppa d'Asia femminile 1983 è stata la quinta edizione della massima competizione asiatica di calcio femminile, organizzata dalla Asian Football Confederation (AFC). Il torneo, che nella sua fase finale ha visto confrontarsi sei nazionali, si è disputato a Calicut dall'11 al 20 gennaio 1980.
Inizialmente il format prevedeva la partecipazione di otto nazionali, ma  e  si sono ritirate prima dell'inizio del torneo.

Il torneo è stato vinto dalla  per la prima volta dopo che in finale ha battuto l' per 3-0.

Stadi

Squadre partecipanti 

 (ritirata)
 (ritirata)

Fase a gruppi

Classifica

Risultati

Finale terzo posto

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1983
Competizioni sportive in Thailandia
1983
Competizioni sportive a Bangkok